Anna Forsberg och liknande namn kan syfta på

 Anna Sofia Forssberg (född omkr 1827, död 1861), omtalat mordoffer, se Pehr Victor Göthes mord på Anna Sofia Forssberg
 Sofie Anna Forssberg (1857–1947), svensk företagsledare
 Anna Forssberg (litteraturvetare) (född 1962), svensk litteraturvetare
 Anna Maria Forssberg (född 1976), svensk historiker
 Anna Forsberg (orienterare) (född 1990), svensk orienterare